W Rumunii
 Coroiești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Bogdănița
 Coroiești – wieś w okręgu Alba, w gminie Avram Iancu
 Coroiești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Sălașu de Sus
 Coroiești – wieś w okręgu Vaslui, w gminie Coroiești
 Coroiești – gmina w okręgu Vaslui